

Целестинув — гміна в Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Целестинув — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Целестинув — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Целестинув — село в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Целестинув — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Целестинув — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства